Timo Saarikoski, né le  à Kiukainen en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue en position de centre.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Ässät || SM-liiga
|| 27 || 0 || 13 || 13 || 8 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Ässät || SM-liiga
|| 40 || 6 || 23 || 29 || 4 || 5 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 1989-1990 || Lukko || SM-liiga
|| 42 || 14 || 20 || 34 || 4 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Lukko || SM-liiga
|| 44 || 8 || 21 || 29 || 14 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 1991-1992 || Lukko || SM-liiga
|| 43 || 16 || 25 || 41 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1992-1993 || Lukko || SM-liiga
|| 48 || 4 || 24 || 31 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1993-1994 || Jokerit || SM-liiga
|| 47 || 18 || 19 || 37 || 19 || 12 || 4 || 5 || 9 || 6 
|-
| 1994-1995 || Jokerit|| SM-liiga
|| 47 || 12 || 18 || 30 || 26 || 8 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
| rowspan='2'|1995-1996 || Haukat || I-divisioona
|| 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || || || || ||
|-
| Jokerit || SM-liiga
|| 29 || 5 || 7 || 12 || 14 || 11 || 2 || 5 || 7 || 10 
|-
| 1996-1997 || Jokerit || SM-liiga
|| 50 || 14 || 36 || 50 || 49 || 9 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
| 1997-1998 || Jokerit || SM-liiga
|| 23 || 3 || 7 || 10 || 12 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1998-1999 || Jokerit || SM-liiga
|| 20 || 3 || 6 || 9 || 14 || || || || || 
|-
| Ässät || SM-liiga
|| 32 || 8 || 11 || 19 || 16 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || SaiPa || SM-liiga
|| 49 || 16 || 30 || 46 || 40 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Jokerit || SM-liiga
|| 50 || 9 || 9 || 18 || 30 || || || || || 
|-

Notes et références 

Naissance en juillet 1969
Naissance à Kiukainen
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Attaquant de hockey sur glace